Пробст ():
 Пробст — титул в христианских церквях.

Фамилия 
 Пробст, Абрам Ефимович (1903—1976) — советский экономист, автор работ по территориальному планированию и теории размещения производства.
 Пробст, Кристоф (1919—1943) — студент, член студенческой антифашистской организации «Белая роза».
 Пробст, Ларри (род. 1950) — американский бизнесмен и олимпийский функционер.
 Пробст, Пауль (1869—1945) — швейцарский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр 1900 и двукратный чемпион мира.
 Пробст, Эрих (1927—1988) — профессиональный австрийский футболист, участник Чемпионата мира по футболу 1954 года.

См. также 
  (род. 1965) — американский театральный критик, член жюри премии «Оби» (2009—2011).
  (1861—1937) — австралийский политик, премьер Тасмании (1903—1904).